Karl Wilhelm Reinmuth (n. 4 aprilie 1892, Heidelberg – d. 6 mai 1979) a fost un astronom german.

Reinmuth a fost un prolific descoperitor de asteroizi (cu aproape 400 de descoperiri), începând cu 796 Sarita în anul 1914. El a lucrat la observatorul astronomic Landessternwarte Heidelberg-Königstuhl de pe muntele Königstuhl, lângă Heidelberg, Germania între anii 1912 și 1957.

Printre cele mai notabile descoperiri ale sale sunt 1322 Coppernicus și asteroizii Apollo 1862 Apollo și 69230 Hermes.

De asemenea, el a descoperit asteroizii troieni 911 Agamemnon, 1143 Odysseus, 1172 Äneas, 1173 Anchises, 1208 Troilus, 1404 Ajax, 1437 Diomedes și 1749 Telamon.

Asteroidul 5535 Annefrank, care mai târziu a fost vizitat de nava spațială Stardust, la fel a fost descoperit de el.

Karl Reinmuth a descoperit și două comete periodice, 30P/Reinmuth și 44P/Reinmuth.

Asteroidul 1111 Reinmuthia a fost denumit în onoarea sa (fiind și descoperit de el însuși). 

Inițialele planetelor minore 1227 – 1234, toate descoperite de Reinmuth, formează numele "G. Stracke". Acest astronom german a cerut ca nici o planetă minoră să nu-i poarte numele. În acest fel, Reinmuth a reușit să-l onoreze pe Stracke, totodată respectându-i dorința:
1227 Geranium 
1228 Scabiosa
1229 Tilia 
1230 Riceia 
1231 Auricula
1232 Cortusa
1233 Kobresia
1234 Elyna

Lucrări
 The Herschel nebulas, De Gruyter, Berlin 1926 
 Catalog of 6.500 exact photographic positions of small planets, brown, Karlsruhe 1953

Legături externe
 MPBu 7 (1979) 10
  MitAG 50 (1980) 7

Nașteri în 1892
Decese în 1979
Astronomi din secolul al XX-lea
Astronomi germani
Descoperitori de asteroizi
Descoperitori de comete
Germani din secolul al XIX-lea
Germani din secolul al XX-lea
Eponime ale asteroizilor